Streekmuseum, de Nederlandse vertaling voor het Duitse woord 'Heimatsmuseum'
Anders
 Heimatmuseum (film) (1988), een Duitse televisieserie van drie delen van de ARD
 Heimatmuseum (roman) (1978), een roman van Siegfried Lenz

Heimatmuseums
 Bergbau- und Heimatmuseum Erbendorf, museum in Erbendorf
 Bürsten- und Heimatmuseum Schönheide, museum in Schönheide
 Das Andere Heimatmuseum, museum in Sankt Marein bei Neumarkt
 Dorf- und Heimatmuseum Winterbach, museum in Winterbach
 Fossilien- und Heimatmuseum Messel, museum in Messel
 Hallertauer Hopfen- und Heimatmuseum, museum in Hallertau
 Heimatmuseum der Bessarabiendeutschen, museum in Stuttgart
 Heimatmuseum des Nordböhmischen Niederlandes, museum in Böblingen
 Heimatmuseum im Gutshof Ruhland, museum in Ruhland
 Heimatmuseum im Spitalhof Möhringen, museum in Stuttgart
 Heimatmuseum Altes Weberhaus, museum in Sohland an der Spree
 Heimatmuseum Alte Mühle (Manderscheid), museum in Manderscheid
 Heimatmuseum Alte Mühle (Olsberg), museum in Olsberg
 Heimatmuseum Alte Mühle (Schladen), museum in Schladen
 Heimatmuseum (Bad Laer), museum in Bad Laer
 Heimatmuseum (Aschen), museum in Diepholz
 Heimatmuseum (Bislich), museum in Bislich
 Heimatmuseum (Averbecks Speicher), Bad Iburg-Glane
 Heimatmuseum (Banfetal), museum in Banfe
 Heimatmuseum (Bergen-Enkheim), museum in Bergen-Enkheim
 Heimatmuseum (Berching), museum in Berching
 Heimatmuseum (Beuel), museum in Bonn
 Heimatmuseum (Bezau), museum in Bezau
 Heimatmuseum (Bissendorf), museum in Bissendorf
 Floridsdorfer Heimatmuseum, tegenwoordig Bezirksmuseum Floridsdorf, museum in  Floridsdorf
 Heimatmuseum (Friedrichroda), museum in Friedrichroda
 Heimatmuseum (Bobenheim-Roxheim), museum in Bobenheim-Roxheim
 Heimatmuseum (Bochum), museum in Bochum
 Heimatmuseum (Ebern), museum in Ebern
 Heimatmuseum (Fürstenberger Hof), museum in Zell am Harmersbach im Ortenaukreis
 Heimatmuseum (Grafschaft Molbach), museum in Obermaubach
 Heimatmuseum (Griesheim), museum in Griesheim
 Heimatmuseum (Görwihl), museum in Görwihl
 Heimatmuseum (Grimmen), museum in Grimmen
 Heimatmuseum (Günzburg), museum in Günzburg
 Heimatmuseum (Halver), museum in Halver
 Heimatmuseum (Hanerau-Hademarschen), museum in Hanerau-Hademarschen
 Heimatmuseum (Haus Horn), museum in Oberzier
 Heimatmuseum (Helfs Hof), museum in Wattenscheid
 Heimatmuseum (Hiddensee), Museum auf Hiddensee
 Heimatmuseum (Hohenwestedt), museum in Hohenwestedt
 Heimatmuseum (Homberg (Efze)), museum in Homberg
 Heimatmuseum (Hückeswagen), museum in Hückeswagen
 Heimatmuseum (Hüsli), museum in Grafenhausen-Rothaus
 Heimatmuseum (Kaumberg), museum in Kaumberg
 Heimatmuseum (Kirchen), museum in Kirchen
 Heimatmuseum (Leer), museum in Leer
 Heimatmuseum (Linnich), museum in Linnich
 Heimatmuseum (Margarethenried-Hörgertshausen), museum in Hörgertshausen
 Heimatmuseum (Marienfeld), museum in Marienfeld
 Heimatmuseum der Stadt Marsberg, museum in Marsberg
 Heimatmuseum (Merzenich), museum in Merzenich
 Heimatmuseum (Mittenwalde), museum in Mittenwalde
 Heimatmuseum (Moringen), museum in Moringen
 Heimatmuseum (Münstermaifeld), museum in Münstermaifeld
 Heimatmuseum (Nebra), museum in Nebra
 Heimatmuseum (Nellingen), museum in Nellingen
 Heimatmuseum für Stadt und Landkreis Neudek, museum in Augsburg
 Heimatmuseum (Niederense), museum in Niederense
 Heimatmuseum (Nienhagen), museum in Nienhagen
 Heimatmuseum (Oberstdorf), museum in Oberstdorf
 Heimatmuseum (Ochsenfurt), museum in Ochsenfurt
 Poller Heimatmuseum, museum in Keulen
 Heimatmuseum (Preetz), museum in Preetz
 Heimatmuseum (Radevormwald), museum in Radevormwald
 Heimatmuseum (Reiskirchen), museum in Reiskirchen
 Reutlinger Heimatmuseum, museum in Reutlingen
 Heimatmuseum (Rheiderland), museum in Weener
 Heimatmuseum (Schloss Tenneberg), museum in Waltershausen
 Heimatmuseum (Schwarzach), museum in Schwarzach
 Heimatmuseum (Schwarzes Tor), museum in Sankt Georgen im Schwarzwald 
 Heimatmuseum (Seckbach), museum in Frankfurt am Main
 Heimatmuseum (Seeg), museum in Seeg
 Heimatmuseum (Seelze), museum in Seelze
 Heimatmuseum (Seulberg), museum in Seulberg
 Heimatmuseum (Stein (Mittelfranken)), museum in Stein
 Heimatmuseum (Unterhaching), museum in Unterhaching
 Heimatmuseum (Varel), museum in Varel
 Heimatmuseum (Veringenstadt), museum in Veringenstadt
 Heimatmuseum (Vilsbiburg), museum in Vilsbiburg
 Heimatmuseum (Waltrop), museum in Waltrop
 Heimatmuseum (Wandsbek), museum in Wandsbek
 Heimatmuseum (Warnemünde), museum in Rostock
 Heimatmuseum (Wennigsen), museum in Wennigsen
 Heimatmuseum der Stadt Wilsdruff, museum in Wilsdruff
 Heimatmuseum (Worms-Abenheim), museum in Worms
 Heimatmuseum (Wulmeringhausen), museum in Olsberg
 Heimatmuseum (Zempin), museum in Seebad Zempin
 Hüttenberger Heimatmuseum, museum in Linden
 Karden- und Heimatmuseum Katsdorf, museum in Katsdorf
 Maschinen- und Heimatmuseum, museum in Eslohe
 Mittelschwäbisches Heimatmuseum, museum in Krumbach 
 Montafoner Heimatmuseum Schruns, museum in Schruns
 Ostdeutsche Heimatstuben und Heimatmuseum Ohlau, museum in Iserlohn
 Prättigauer Heimatmuseum, museum in Grüsch
 Schanfigger Heimatmuseum, museum in Arosa
 Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen, museum in Holthausen
 Schützen- und Heimatmuseum Aldenhoven, museum in Aldenhoven
 Stadt- und Heimatmuseum Marl, museum in Marl
 Stadtgeschichtliches Heimatmuseum Uetersen, museum in Uetersen
 Städtisches Heimatmuseum Bad Reichenhall, museum in Bad Reichenhall
 Stille-Nacht & Heimatmuseum, museum in Oberndorf
 Thorpe Heimatmuseum, museum in Bochum